Mattias eller Mathias Andersson kan syfta på:

 Mattias Andersson (författare och journalist) (född 1965), svensk journalist och författare
 Mattias Andersson (Sveriges unga katoliker) (född 1969), ordförande i riksungdomsförbundet Sveriges unga katoliker 1993–1995
 Mathias Andersson (programledare) (född 1969), en svensk programledare
 Mattias Andersson (dramatiker och regissör) (född 1969), svensk dramatiker, regissör, skådespelare
 Mattias Andersson (racerförare) (född 1973), svensk racerförare och expertkommentator på Eurosport
 Mattias Andersson (handbollsspelare) (född 1978), svensk handbollsmålvakt
 Mattias Andersson (fotbollsspelare född 1981), svensk fotbollsspelare och tränare, främst i Norge